Sarydžaz může být:

 Sarydžaz (řeka) – řeka v Kyrgyzstánu a Číně, zdrojnice Tarimu, na dolním toku nazývaná Aksu
 Sarydžaz (pohoří) – horské pásmo v Kyrgyzstánu s nejvyšším vrcholem Chan Tengri